Жюлі Алар-Декюжі була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

У фіналі Мартіна Хінгіс перемогла Анке Губер з рахунком 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Яна Новотна (півфінал)
  Анке Губер (фінал)
  Іва Майолі (півфінал)

 Іріна Спирля ''(чвертьфінал) 
 Каріна Габшудова ''(2-ге коло) 
 Бренда Шульц-Маккарті ''(2-ге коло) 
 Марі П'єрс ''(чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997